Хонхолой — название населённых пунктов в России:

 Хонхолой — улус в Бичурском районе Бурятии.
 Хонхолой — село в Мухоршибирском районе Бурятии.